

Persone 
 Alfredo Alaria (1930-1999) – attore, ballerino e coreografo argentino
 Joe Alaria, pseudonimo di Antonello De Sanctis (1942-2015) – paroliere e scrittore italiano

Altro 
 Alaria – genere di alghe appartenente alla famiglia Alariaceae
 Alaria – genere di vermi platelminti della famiglia Diplostomatidae